Mihăileni több település román neve Romániában:

 Csíkszentmihály, Hargita megye
 Mihăileni (Botoșani megye), Botoșani megye
 Miheleny, Hunyad megye
 Sálfalva, Szeben megye
 Székelyszentmihály, Hargita megye